Футбольная лига Англии 1905/06 () — 18-й сезон Футбольной лиги Англии. В чемпионате приняло участие 20 клубов. Чемпионом Англии во второй раз в своей истории стал «Ливерпуль». Второй дивизион выиграл «Бристоль Сити».

Первый дивизион

Результаты матчей

Второй дивизион

Результаты матчей

Ссылки 
 Футбольная лига 1905/06 на сайте RSSSF.com

1905
Футбол в Англии в сезоне 1905/1906